Hult är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Hult 3 275
 Hulth 195
 Huldt 176
Tillsammans blir detta 3 646 personer. Namnet har använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Hult eller med varianter av detta namn
 Adam Hult (1870–1947), ämbetsman och politiker, liberal
 Alexander Hult (född 1984), ishockeyspelare
 Andreé Hult (född 1987), ishockeyspelare
 Anna-Brita Hulth (1926–2012), lektor och politiker, folkpartist
 Arne Hult (född 1943), slavist och översättare
 Bengt Hult (1917–2008), jurist
 Bertil Hult (född 1941), företagsledare, grundare av språkreseföretaget EF
 Bo Huldt (1941–2015), historiker
 Carl Alrik Hult (1867–1964), uppfinnare
 Carl Gustaf Hult (1841–1912), militär och politiker
 Charlotta Huldt-Ramberg (född 1963), sångerska, skådespelare och dansare
 Christer Hult (aktiv från 1964), fotbollsspelare
 Christopher Huldt (1827–1891), jurist och politiker
 Ebba Hult De Geer (1882–1969), geolog
 Emma Hult (född 1988), politiker, miljöpartist
 Fanny Hult (1861–1945), finländsk organisationsledare
 Fredrik Huldt (född 1974), motorjournalist
 Gunilla Hulth-Backlund (född 1955), sjuksköterska, lärare och ämbetsman
 Gustaf Hult (1877–1961), militär
 Hans Ferdinand Hult (1828–1908), skolledare och latinist
 Hildur Hult (1872–1904), konstnär
 Hugo Hult (1861–1934), militär
 Jan Hult (född 1927), hållfasthetstekniker
 Jens Hult (född 1992), singer/songwriter
 Johan Huldt (1942–2016), designer och inredningsarkitekt
 John Hult, flera personer
 John Hult (kompositör) (1899–1987), kompositör och organist
 John Hult (politiker) (1888–1950), industriarbetare och politiker
 Jöran Hult (1909–1982), fiskeribiolog och ämbetsman
 Karin Huldt (född 1979), skådespelare
 Karl-Erik Hult (1935–2010), fotbollsspelare och tränare
 Katarina Huldt (född 1964), skådespelare
 Kristoffer Huldt (1871–1948), bergsingenjör och industriman
 Markus Hulth (1865–1928), biblioteksman
 Mats Hulth (född 1946), politiker, socialdemokrat
 Monica Hult Södergren (1938–2011), textilkonstnär
 Märit Huldt (1912–2006), matskribent och kokboksförfattare, signaturen Hiram
 Niklas Hult (född 1990), fotbollsspelare
 Nils Hult (född 1939), fotbollsmålvakt
 Olof Hult, flera personer
 Olof Hult (arkitekt) (1892–1962), arkitekt
 Olof Hult (dirigent) (1913–1993), musikadministratör och pedagog
 Olof Hult (läkare) (1868–1958), läkare
 Oscar Hult (1863–1937), uppfinnare
 Per Olof Hulth (1943–2015), astrofysiker
 Phillips Hult (1895–1960), jurist
 Ragnar Hult (1857–1899), finländsk botaniker
 Ragnar Hult (konstnär) (1916–1986), konstnär och tecknare
 Robert Hult (1882–1950), arkitekt och formgivare
 Sandra Huldt (född 1977), skådespelare
 Sonja Hulth (född 1945), författare och journalist
 Torsten Hult (1922–2012), konstnär och grafiker
 Åke Huldt (1910–1988), designer och interiörarkitekt

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn